Henry Bernard peut désigner :
 Henry Bernard (1912-1994), un architecte français ;
 Henry Bernard (1900-1967), un athlète français.